Феодора Комнина — имя нескольких византийских принцесс:

* Феодора Комнина (род. 1096) — дочь императора Алексея I Комнина, жена Константина Ангела.
 Феодора Комнина Далассина — сестра Алексея I Комнина.
 Феодора Комнина (род. ок. 1145) — племянница Мануила I Комнина, дочь севастократора Исаака, королева Иерусалима, супруга Балдуина III Иерусалимского.
 Феодора Комнина (ум. 1184) — племянница Мануила I Комнина, очь Андроника Комнина, жена австрийского герцога Генриха II Язомирготта.
 Феодора Комнина (fl. 1140) — племянница Мануила I Комнина, дочь Иоанна (?) Комнина, жена Боэмунда III Антиохийского.